Суперкубок Румунії з футболу 2014 — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 липня 2014 року між чемпіоном Румунії Стяуа і володарем кубка Румунії Астра.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на сайті Федерації футболу Румунії 

2014
Румунія
2014 у румунському спорті